Всеволожський район — муніципальне утворення в складі Ленінградської області Росії.

 Всеволожський Володимир Всеволодович (1901(1901) — 1937) — голова (липень — листопад 1937) виконкому Донецької обласної ради депутатів трудящих. 
 Всеволожський Михайло Миколайович (1917-2000) — український радянський партійний діяч, 1-й секретар Запорізького обкому КПУ, Герой Соціалістичної Праці. Кандидат в члени ЦК КПУ у 1966 — 1967 р. Член ЦК КПУ у 1967 — 1986 р. Кандидат в члени ЦК КПРС у 1966 — 1976 р. Член ЦК КПРС у 1976 — 1986 р. Депутат Верховної Ради СРСР 7-11-го скликань.